Il existe plusieurs « Université des arts » à travers le monde :
 l'Université des arts de Berlin.
 l'Université des arts de Belgrade.
 l'Université des arts de Londres.
 l'Université des arts de Philadelphie.
 l'Université des arts d’Osaka.
 l'Université des arts de Tokyo.